Deuschle ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Deuschle (* 1978), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut Deuschle (1926–2012), deutscher Fußballspieler
 Julius Deuschle (1828–1861), deutscher Philosophiehistoriker und Platonkenner
 Thomas Deuschle (* 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Ulrich Deuschle (* 1952), deutscher Politiker (REP)